Анна Мария ван Схурман или фон Шурман, а также фон Шюрман (;   — , , Фрисландия) — немецкая и нидерландская поэтесса, гравёр, разносторонний учёный.

Биография 
В четырёхлетнем возрасте начала читать, в семь научилась латыни. В 1613 после смерти отца переехала с семьей в Утрехт. В 1636 — первой женщиной — поступила в университет: поскольку женщинам это не разрешалось, на занятиях она сидела за специальным занавесом, чтобы её не видели студенты-мужчины. Имея склонность к литературе и богословию, специализировалась по праву. Занималась также географией, астрономией, историей. Владела четырнадцатью древними и новыми, западными и восточными языками. Переписывалась с Г. Фоссом и Х. Гюйгенсом.

С 1664 примкнула к религиозной секте лабадистов (её глава, Жан де Лабади, бывший иезуитом, перешел в протестантизм), странствовала вместе с ней по Европе. Написала трактат об учении Лабади и своем обращении.

Сочинения 
 Amica dissertatio inter Annam Mariam Schurmanniam et Andr. Rivetum de capacitate ingenii muliebris ad scientias. Paris, 1638 (фр.пер. — 1646, англ. — 1659)
 
 
 Pensées sur la Réformation nécessaire à présent à l’Eglise de Christ. Amsterdam, 1669

Новейшие издания 
 Schurman A.M. van. Whether a Christian woman should be educated and other writings from her intellectual circle/ Joyce L. Irwin, Gijsbert Voet, eds. Chicago: University of Chicago Press, 1998
 Anne Marie de Schurman femme savante (1607—1678): correspondance/ Constant Venesoen, ed. Paris: Champion, 2004

Литература 
 
 Voisine J. Un astre éclipsé: Anna Maria van Schurman (1607—1678). Paris, 1972
 Choosing the better part: Anna Maria van Schurman (1607—1678)/ Mirjam de Baar a.o. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996
 Beek P. van. De eerste studente: Anna Maria van Schurman (1636). Utrecht: Matrijs, 2004
 Brouwer M., Borst M. Vrouw van de wereld: het leven van Anna Maria van Schurman. Franeker: Museum Martena, 2007

Примечания

Ссылки 
 
 Anna Maria von Schürmann
 
 Anna Maria van Schurman

Поэты Нидерландов
Учёные Нидерландов
Богословы Нидерландов
Полиглоты
Женщины-философы Нидерландов